Prisma (geometria), sòlid acabat amb dos polígons paral·lels i iguals que s'anomenen bases, i per tants paral·lelograms com costats tingui les bases, que s'anomenen costats
 Prisma (revista), revista de gran qualitat dedicada a l'art i a la literatura 
 Prisma (òptica), medi transparent limitat per cares planes no paral·leles amb el que es produeixen reflexions, refraccions i descomposicions de la llum
 Prisma (TV), canal de televisió de Veneçuela
 Peurijeuma, grup de K Pop